Асен Михайлов Татарчев е български лекар и революционер, деец на Македонската младежка тайна революционна организация.

Биография 
Асен Татарчев е роден на 12 ноември 1893 година в Ресен, тогава в Османската империя. Завършва класическата българска гимназия в Битоля, след което учи медицина в Женева, Швейцария.. При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение в 3 рота на 6 охридска дружина. По време на Първата световна война като доброволец е военен лекар в българската армия. Завръща се в Женева, където специализира акушерство и гинекология.

Работи първоначално като лекар в Мелник, а на 25 септември 1922 година се завръща и практикува професията в родния Ресен, тогава под властта на Кралска Югославия. Подкрепя революционната дейност на ВМРО там. След разкритията на Ресенската афера на 1 май 1927 година Асен Татарчев е арестуван. Осъден е на 27 февруари 1928 година и лежи 4 години строг тъмничен затвор. От изтезанията оглушава с едното ухо и губи две ребра. След излизането си от затвора е интерниран със семейството си в Ужице, а по-късно в Белград. През 1932 година Асен Татарчев, съпругата му, швейцарката Марта Татарчева, и двете им деца напускат Вардарска Македония и подават петиция до Обществото на народите, в което заклеймяват преследването и избиването на българите там. Установява се със семейството си в България, където работи като училищен лекар.

На Великия македонски събор в Горна Джумая на 12 февруари 1933 година Марта Татарчева казва:

Д-р Асен Татарчев полага голямо старание да отклони България от намеса във Втората световна война на германска страна. През началото на 1940-те години е старши лекар в общинския родилен дом на ул. „Цар Симеон“ в София. След 1941 г. при българското управление на Вардарска Македония се завръща в родния край като лекар в Битоля.

На 1 юли 1946 година новата комунистическа власт в Югославия го осъжда заедно с Константин Робев, Христо Ризов, Тома Гигов, Никола Коларов, Цветан Дамев, доктор Владо Туджаров, Цане Костов Кандилото и други.. Д-р Асен Татарчев получава смъртна присъда, която е заменена с 10 години затвор.

През 1951 година е помилван и изпратен в Прилеп, където създава гинекологичното отделение в града. От 1953 до 1963 година е лекар в Гостивар, където също създава гинекологично отделение. През 1963 година е преместен в Куманово, където умира на 9 август 1970 година при недокрай изяснени обстоятелства. Погребан е в градските гробища в Ресен.

Фамилия 
Асен Татарчев е син на Михаил Татарчев, член на революционния комитет на ВМОРО в Ресен и е племенник на съоснователя на ВМОРО Христо Татарчев. Негов племенник е главният прокурор на България Иван Татарчев. Асен Татарчев се оженва за швейцарката Марта, от която има двама сина: Михаил Татарчев (р. 25 декември 1924 г. в Мелник), лекар, преселил се в Канада, и Филип Татарчев (р. 25 декември 1924, Ресен – 1998, София).

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМРО
Дейци на ММТРО
Български лекари от Македония
Репресирани от комунистическия режим в Югославия
Българи в Югославия
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия
Възпитаници на Женевския университет
Родени в Ресен
Починали в Куманово
Македоно-одрински опълченци
Български военни дейци от Първата световна война
Асен